

Geografie

Duitsland 
 Brake (Bielefeld), stadsdeel van de Duitse stad Bielefeld
 Brake (Lemgo), stadsdeel van de Duitse stad Lemgo
 Brake (Unterweser), gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen

Verenigde Staten 
 Brake (Louisiana)
 Brake (North Carolina)
 Brake (West Virginia)

Overig 
 Brake (film), film uit 2012, met Stephen Dorff